Корабельное — посёлок в Мурманской области. Входит в городской округ ЗАТО Островной. Расположен в 141 км от центра округа. Находится на высоком обрывистом берегу эстуария Поноя, при впадении его в Белое море.

Население 
Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 10 человек, из них 7 мужчин (70 %) и 3 женщины (30 %).

Примечания 

Населённые пункты городского округа ЗАТО город Островной